Purism kan syfta på:

 Purism i konsten – en form av kubism
 Språkpurism – en strävan att minska antalet "främmande" ord och konstruktioner inom ett språk

Se även 
 Puritanism